Die SM-sarja war von 1928 bis 1975 die oberste Eishockeyliga in Finnland. Sie wurde von der SM-liiga abgelöst. SM ist die Abkürzung für suomenmestaruus (deutsch: Finnische Meisterschaft).

Gewinner 

 
Eishockeyliga in Finnland